Acoustic EP – EP dei Cold del 2003
 Acoustic EP – EP dei 3 Doors Down del 2005
 Acoustic EP – EP dei 10 Years del 2006
 Acoustic EP – EP degli One Direction del 2020

Pagine correlate 
 Acoustic